La Regionalliga 2022-2023 è la 15ª edizione del campionato di calcio tedesco di quarta divisione ad avere questa denominazione, è iniziato a luglio 2022 e terminerà a giugno 2023. Dalla stagione 2018/19 quattro squadre sono state promosse in 3ª divisione. In questa stagione, i campioni dei campionati regionali Südwesten, Westen e Norden hanno ciascuno un promotore diretto. I campioni della Regionalliga Bayern e della Regionalliga Nordost giocano in uno spareggio promozione per il quarto posto in promozione.

Partecipanti

Nord

Nordost 

Berliner Athletik Klub 07

West

Sudwest

Bayern 

 

Türkgücü München

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2022
Fußball-Regionalliga